Besso bezeichnet:

 einen Berg im Kanton Wallis westlich des Zinalrothorns, siehe Besso (Berg)
 ein Stadtquartier von Lugano, siehe Besso (Lugano)

Besso ist ferner der Familienname von:
 Guadalupe Besso (* 1998), argentinische Schachspielerin
 Michele Besso (1873–1955), schweizerisch-italienischer Ingenieur

Siehe auch
 Bessho
 Besso Peak